Казначеев, Александр:
 Казначеев, Александр Васильевич (род. 1947) — российский художник.
 Казначеев, Александр Владиславович (род. 1990) — казахстанский хоккеист.
 Казначеев, Александр Иванович (1788—1880) — сенатор, действительный тайный советник.